Кимбила има више значења:

 Кимбила (Изамал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кимбила (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику